Вефа:
  — квартал в стамбульском районе Фатих.
 «Вефа» — турецкий футбольный клуб из одноимённого квартала стамбульского района Фатих.
 «Вефа» — стадион в Карагюмрюке — квартале района Фатих.